iTunes Festival: London 2011 – EP di Adele del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP dei Coldplay del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP dei Foo Fighters del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP dei Jimmy Eat World del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP dei Linkin Park del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP dei My Chemical Romance del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP di Ed Sheeran del 2011
 iTunes Festival: London 2011 – EP di James Morrison del 2011